Родри́г Бобуа́ (, род. 24 февраля 1988 года) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Анадолу Эфес». Чемпион НБА 2011 года.

Профессиональная карьера 

Бобуа был выбран на драфте НБА 2009 года под 25 номером клубом «Оклахома-Сити Тандер», который сразу же обменял его и свой будущий выбор во втором раунде в «Даллас Маверикс» на Байрона Малленса, который был выбран 24 на этом драфте.

27 марта 2010 года Бобуа набрал 40 очков и установил рекорд для новичков, попав 9 из 11 трёхочковых бросков в игре против «Голден Стэйт Уорриорз». Он также стал первым новичком в истории НБА, реализовавших более 50% бросков с игры, 40% трёхочковых бросков и 80% со штрафной линии.

В начале 2010 года Бобуа сломал ногу во время тренировки с французской национальной командой.

30 ноября 2010 года Бобуа был подписан с командой Д-Лиги «Техас Лэджендс», однако ни разу не сыграл за команду. В феврале 2011 года он вернулся в «Маверикс». Дебют, после шестимесячного перерыва, состоялся 16 февраля в игре против «Сакраменто Кингз». За 21 минут на площадке он набрал 13 очков, сделал 6 передач, 3 перехвата и 3 потери. Уже на следующей игре он заменил в стартовом составе Дешона Стивенсона. В 2011 году Бобуа выиграл вместе с «Маверикс» титул чемпиона НБА.

Выступления за национальную сборную 
Бобуа был членом юношеских сборных Франции по баскетболу, а позже и основной сборной. В 2012 году из-за травмы он был вынужден пропустить летние Олимпийские игры, а в 2013 году Евробаскет.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Draftexpress.com Profile

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Шоле»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Анадолу Эфес»